Mengnong bezeichnet:

 Mengnong (Yingjiang) (勐弄乡), Gemeinde im Kreis Yingjiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengnong (Mojiang) (孟弄彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Autonomen Kreis Mojiang in der chinesischen Provinz Yunnan